Das Nutri-Metics Open 1986 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 9. bis 15. Dezember 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Auckland